Ел Карибе има више значења:

 Ел Карибе, Ел Москит (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Карибе (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Карибе (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Карибе (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Карибе (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Карибе (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Карибе (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Карибе (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Карибе (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Карибе (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику